Peșteana ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Peșteana (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Peșteana (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți